William McCall est un nom pouvant désigner:

 (1870-1938), acteur américain
 (1898-1965), joueur écossais de football
 (1898-1943), joueur américain de baseball
 (1908-1968), homme politique australien
 (1916-1991), architecte américain
 (1920-1985), joueur écossais de football
 (1929-2021), leader syndicaliste britannique

Voir aussi

McCall, William